«Плохой лейтенант» может означать:
 «Плохой лейтенант» () — криминальная драма 2009 года.
 «Плохой полицейский» () — криминальная драма 1992 года.
 Bad Lieutenant — английская рок-группа, названная в честь фильма 1992 года.